Municipio de Enfield puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Enfield (Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Halifax.
 Municipio de Enfield (Illinois), un municipio ubicado en el condado de White.